Jméno a příjmení Joshua Smith má více osobností:

 Joshua Dunkley-Smith (* 1989) – australský veslař
 Joshua Smith (fotbalista) (* 1992) – americký fotbalista
 Joshua Smith (kriketista) (* 1992) – anglický kriketista